Heye steht für:

 Heye Kalender, deutscher Kalenderverlag
 Heye International GmbH, deutsches Maschinenbauunternehmen
 ein Werkzeug im Straßenbau, siehe Handramme
 Kolonie Heye III, ehemalige Werkssiedlung der F. C. Th. Heye Braunkohlenwerke GmbH, heute Heide (Bernsdorf)
 Heye (Pengxi) (新星乡), eGemeinde im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan

Heye ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Heye (1860–1915), preußischer Generalmajor
 Artur Heye (1885–1947), deutschsprachiger Schriftsteller
 August Wilhelm Heye (1907–?), deutscher Fregattenkapitän und Militärschriftsteller
 Caspar Hermann Heye (1792–1864), Bremer Kaufmann
 Ferdinand Heye (1838–1889), deutscher Kaufmann
 Friedrich Heye (1856–?), deutscher Gutsbesitzer, Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Friedrich Carl Hermann Heye (1870–1937), Hamburger Kaufmann und Unternehmer, Präses der Handelskammer Hamburg
 George Gustav Heye (1874–1957), Sammler von Artefakten amerikanischer Indianer
 Hellmuth Heye (1895–1970), deutscher Admiral und Politiker (CDU)
 Hermann Heye (1865–1941), deutscher Glasindustrieller
 Jan Pieter Heye (1809–1876), niederländischer Arzt und Dichter
 Johannes Haas-Heye (1912–2008), deutscher Journalist und Diplomat
 Otto Ludwig Haas-Heye (1879–1959), deutscher Modeschöpfer und Hochschullehrer
 Uwe-Karsten Heye (* 1940), deutscher Journalist, Diplomat und Autor
 Uwe Wolfgang Heye (* 1954), deutscher Diplomat
 Wilhelm Heye (1869–1947), deutscher Generaloberst und Chef der Heeresleitung in der Weimarer Republik

Siehe auch:
 Haas-Heye
 Haye